

Новий Урал — присілок, Дюртюлинський район, Башкортостан
 Новий Урал — присілок, Зав'яловський район, Удмуртія
 Новий Урал — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область

Див. також 
 Урал